Ра́скина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Раскина, Мария Абрамовна (1862—1912) — российский врач, бактериолог, писательница, переводчица.
 Раскина, Мириам (1889—1973) — американская писательница.
 Раскина, Юлия Сергеевна (род. 1982) — белорусская гимнастка, ЗМС Республики Беларусь. См. также